Frederik Ibsen (28 maart 1997) is een Deens voetballer die speelt als doelman.

Carrière
Ibsen speelde voor de jeugd van FC Kopenhagen tot in 2017 toen hij overstapte naar Vendsyssel FF om bij deze ploeg zijn profdebuut te maken. Na een seizoen keerde hij al terug naar FC Kopenhagen. In 2020 verkocht Kopenhagen hem aan Kolding IF. Na een seizoen maakte hij de overstap naar Lyngby BK.

Statistieken

Deens voetballer